Hrvatska seljačka stranka, predsjednik Branko Hrg
 Hrvatska seljačka stranka (Bosna i Hercegovina)
 Hrvatski seljački savez
 Hrvatski skijaški savez
 Hrvatska samostalna stranka (1910. – 1914.)
 Hrvatski speleološki savez

Kratice